Termenul „Leca” se poate referi la:

 LECA, acronim pentru „light expanded clay aggregate”;

 Leca, sat din cadrul comunei Antonești din raionul Cantemir, Republica Moldova;
 Leca, fosta denumire a satului Ungureni și a comunei cu același nume din județul Bacău, România;
 Vadul-Leca, Telenești, sat din cadrul comunei Căzănești din Raionul Telenești, Republica Moldova situat pe malul drept al râului Răut
 Vadul-Leca Nou, Telenești, sat din cadrul comunei Căzănești din Raionul Telenești, Republica Moldova
 Alexandre Leca, footbalist francez
 Alexandru Leca Morariu, scriitor, publicist, folclorist, profesor universitar și istoric literar din Bucovina (1888-1963)
 Aureliu Leca, senator român în legislatura 2000-2004 ales în județul Olt pe listele partidului 
 Bonaventure Leca, om politic francez
 Grégory Leca, footbalist francez
 Jean Leca, politolog francez
 Mihai Leca, deputat român în legislatura 1996-2000, ales în județul Constanța pe listele partidului

Vezi și 
Lecca (dezambiguizare)

Nume de familie românești